Torpedoversuchsanstalt steht für:
 
 TVA Eckernförde, Torpedoversuchsanstalt Eckernförde 
 Kaiserliche Torpedowerkstatt Friedrichsort, Kiel, Marine
 Torpedoversuchsanstalt (Kriegsmarine)
 Torpedowaffenplatz Gotenhafen-Hexengrund, Gdynia, Luftwaffe 
 Torpedoversuchsanlage Seewerk Immenstaad (Bodensee) der Luftschiffbau Zeppelin, Luftwaffe